Tepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepec, Jalisco, ort, Amacueca, 
 Tepec, Oaxaca, ort, Santa María Teopoxco,